Под названием «Мавзолей Кошкар-Ата» известны три сооружения в Казахстане:

 Мавзолей Кошкар-Ата — сооружение в Шымкенте.
 Мавзолей Кошкар-Ата — сооружение в составе комплекса «Исмаил-ата» в селе Турбат Казыгуртского района Туркестанской области.
 Мавзолей Кошкар-Ата — сооружение в составе некрополя Кошкар-Ата в Тупкараганском районе Мангистауской области.

См. также 
 Кошкар-Ата (значения)